24-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике проходил с 7 по 12 августа 2018 года на Олимпийском стадионе в Берлине. В ряде видов квалификационные соревнования состоялись 6 августа, за день до официального открытия чемпионата. Турнир в третий раз в истории проходил на территории Германии и впервые — в столице страны. К участию были допущены спортсмены, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы. На протяжении шести дней были разыграны 48 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике являлся частью первого в истории объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта. Соревнования проходили со 2 по 12 августа в Берлине и британском Глазго. В 2018 году это мультиспортивное мероприятие включало в себя семь чемпионатов Европы:
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике (Берлин, 7—12 августа)
 Чемпионат Европы по водным видам спорта (Глазго, 3—12 августа)
 Чемпионат Европы по велоспорту (шоссе, велотрек, маунтинбайк, BMX) (Глазго, 2—12 августа)
 Чемпионат Европы по академической гребле (Глазго, 2—5 августа)
 Чемпионат Европы по триатлону (Глазго, 9—11 августа)
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике (Глазго, женщины — 2—5 августа, мужчины — 9—12 августа)
 Командный чемпионат Европы по гольфу (Глазго, 8—12 августа)

В соревнованиях участвовали 1572 легкоатлета (828 мужчин и 744 женщины) из 51 страны Европы.

Место проведения 

Решение о проведении чемпионата в Берлине было принято 2 ноября 2013 года на совете Европейской легкоатлетической ассоциации.

Основная часть соревнований прошла на Олимпийском стадионе, спортивная ходьба и марафон были проведены по городским улицам. Марафонцы преодолели четыре 10-километровых круга, проложенных рядом с достопримечательностями немецкой столицы: Берлинским зоопарком, Колонной Победы, Дворцом Бельвю и Бранденбургскими воротами. Для ходьбы на 20 км была организована кольцевая трасса длиной 1 км, для ходьбы на 50 км — длиной 2 км. Старт и финиш располагались на площади Брайтшайдплац.

Изменения в правилах и программе 
В программу чемпионата в 2018 году была добавлена женская спортивная ходьба на 50 км. Таким образом, как и ранее на чемпионате мира 2017 года, на европейском континентальном первенстве впервые было достигнуто равенство между женскими и мужскими дисциплинами (по 24).

Как и на предыдущем чемпионате Европы, 12 лучших спортсменов сезона (но не более трёх от страны) в спринтерском и барьерном беге освобождались от участия в предварительных забегах. Им было гарантировано место в полуфинале.

Чемпионат Европы 2018 года стал одним из первых официальных турниров, который прошёл после изменения в правилах ИААФ, принятых с целью повышения динамичности и зрелищности соревнований. В вертикальных прыжках время на попытку было сокращено с 60 до 30 секунд. Данное нововведение подверглось критике со стороны спортсменов. В эстафете 4×100 метров вместо 10-метровой зоны разбега и 20-метровой зоны передачи палочки была оставлена 30-метровая зона передачи палочки. Некоторые мелкие изменения коснулись экипировки спортсменов и технического регламента.

Запрет на участие сборной России 
Как и на предыдущем чемпионате в 2016 году, в соревнованиях не участвовала сборная России. Отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, инициированное ИААФ в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом, в очередной раз было оставлено в силе 27 июля 2018 года. В то же время Международная федерация по ходу 2018 года допустила несколько десятков российских спортсменов к стартам за границей, где они могли выступать в качестве нейтральных атлетов. Тридцать из них допущены организаторами к участию в чемпионате Европы.

Итоги соревнований 
Наибольшего успеха среди всех участников добилась британская бегунья Дина Эшер-Смит, ставшая трёхкратной чемпионкой Европы. Она выиграла спринт на 100 и 200 метров, оба раза улучшив собственные национальные рекорды (10,85 и 21,89 соответственно), а затем помогла сборной Великобритании выиграть золото в эстафете 4×100 метров.

Двукратными победителями в Берлине стали британец Жарнел Хьюз (100 м, эстафета 4×100 метров), норвежец Якоб Ингебригтсен (1500 м, 5000 м), а также Юстина Свенти-Эрсетич из Польши (400 м, эстафета 4×400 метров). При этом Ингебригтсен установил сразу нескольких уникальных достижений. Он стал самым молодым победителем среди мужчин в истории чемпионатов Европы: в день финала на 1500 метров ему было 17 лет 324 дня. Среди женщин в более молодом возрасте золото выигрывали только британка Джун Пол (16 лет 75 дней, 1950 год, эстафета 4×100 м) и Мария Крус Диас из Испании (16 лет 306 дней, 1986 год, ходьба на 10 км). Якоб стал третьим членом своей семьи, выигравшим дистанцию 1500 метров на чемпионате Европы. Ранее этот титул выигрывали его старшие братья, в 2012 году — Хенрик Ингебригтсен, в 2016 году — Филип Ингебригтсен. Они также бежали в берлинском финале, но остались за пределами призовой тройки. Через день Якоб Ингебригтсен стал первым легкоатлетом в истории, сделавшим победный дубль в беге на 1500 и 5000 метров на одном чемпионате Европы.

Другой молодой талант ярко проявил себя в секторе для прыжка с шестом. 18-летний швед Арман Дюплантис трижды по ходу турнира улучшал юниорский мировой рекорд, подняв его на высоту 6,05 м. Этого оказалось достаточно, чтобы стать чемпионом Европы, занять четвёртое место в списке сильнейших прыгунов в истории лёгкой атлетики и оказаться самым молодым шестовиком, покорившим 6-метровый рубеж. Россиянин Тимур Моргунов, выступавший в качестве нейтрального атлета, взял 6,00 м, но этот результат принёс ему только серебряную медаль.

Рамиль Гулиев из Турции установил новый рекорд соревнований в беге на 200 метров (19,76) и всего 0,04 секунды уступил рекорду Европы итальянца Пьетро Меннеа.

Хорватская легкоатлетка Сандра Перкович в пятый раз подряд стала сильнейшей в Европе в метании диска. Она оказалась первой, кто выиграл пять золотых медалей турнира в одной дисциплине.

В беге на 400 метров с барьерами упорная борьба за золото принесла высокие результаты. Норвежец Карстен Вархольм стал чемпионом с молодёжным рекордом Европы (47,64) и уступил взрослому континентальному достижению всего 0,16 секунды. Ясмани Копельо финишировал вторым с новым рекордом Турции (47,81).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 48 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 28 стран.

См. также 
 Кубок Европы по марафону 2018
 Континентальный кубок IAAF 2018
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юношей 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2018
Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018